|-
| 134601 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134602 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134603 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134604 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134605 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134606 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134607 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134608 - ||  || 13 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134609 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134610 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134611 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134612 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134613 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134614 - ||  || 5 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134615 - ||  || 5 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134616 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134617 - ||  || 4 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134618 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134619 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134620 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134621 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134622 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134623 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134624 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134625 - ||  || 5 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134626 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134627 - ||  || 8 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134628 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134629 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134630 - ||  || 9 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134631 - ||  || 2 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134632 - ||  || 30 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134633 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134634 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134635 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134636 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134637 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134638 - ||  || 16 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134639 - ||  || 17 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134640 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134641 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134642 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134643 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134644 - ||  || 5 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 134645 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 134646 - ||  || 7 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 134647 - ||  || 8 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 134648 - ||  || 13 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 134649 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134650 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134651 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134652 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134653 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134654 - ||  || 13 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 134655 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134656 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134657 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134658 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134659 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134660 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134661 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134662 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134663 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134664 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134665 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134666 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134667 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134668 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134669 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134670 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134671 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134672 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134673 - ||  || 14 noiembrie 1999 ||  || E. W. Elst
|-
| 134674 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134675 - ||  || 28 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 134676 - ||  || 29 noiembrie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 134677 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134678 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134679 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134680 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134681 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134682 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134683 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134684 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134685 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134686 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134687 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134688 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134689 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134690 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134691 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134692 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134693 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134694 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134695 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134696 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 134697 - ||  || 8 decembrie 1999 ||  || , 
|-
| 134698 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134699 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 134700 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-